Джеймс Пикколи (); () — канадский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2013
 Канадские Игры
 2-й  — Групповая гонка
 3-й  — Индивидуальная гонка
 2015
 3-й Mount Washington Auto Road Bicycle Hillclimb
 2016
 1-й Тур Тобаго
 2017
 1-й  Тур Саутленда — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 9-й Тур Альберты — Генеральная классификация
 10-й Тур Юты — Генеральная классификация
 2018
 1-й  Тур Боса — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 6-й Тур Гилы — Генеральная классификация
 7-й Классика Колорадо — Генеральная классификация
 2019
 2-й Тур Юты — Генеральная классификация
 1-й — Пролог
 2-й Тур Боса — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 2-й Тур Тайваня — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 2-й Многодневная гонка Джо Мартина — Генеральная классификация
 5-й Чемпионат Канады — Групповая гонка

Примечания

Ссылки 
 Пикколи, Джеймс на FirstCycling
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Канады